tuberkuloza, bolest
 Sušica (otok), nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadrana
 Sušica (rijeka u Hrvatskoj), najveći pritok rijeke Rječine
 Sušica (rijeka u Crnoj Gori)